Harry Potter e il principe mezzosangue – libro di J. K. Rowling
Harry Potter e il principe mezzosangue – film ispirato al libro
Harry Potter e il principe mezzosangue – colonna sonora del film
Harry Potter e il principe mezzosangue – videogioco ispirato al film